Zkratka MDF může znamenat:

 Magyar Demokrata Fórum – politická strana v Maďarsku
 Polotvrdá dřevovláknitá deska (Medium Density Fibreboard) – česky: středně zhuštěná dřevovláknitá deska
 Mezinárodní dudácký festival – festival konaný jednou za dva roky ve Strakonicích
 Middle Fucker – prostřední při skupinovém sexu tří homosexuálů
 Media Descriptor File – proprietární formát souboů obrazů disků, vyvinutý pro program Alcohol 120% (přípona .mdf).
 Moskevský dům fotografie – ruský muzejní a výstavní komplex a první ruské muzeum, specializované na fotografii.